Estats Units: 
 Stockbridge (Geòrgia)
 Stockbridge (Massachusetts)
 West Stockbridge (Massachusetts), poble
 Stockbridge (Michigan)
 Stockbridge Township (Michigan)
 Stockbridge (Nova York)
 Stockbridge (Vermont)
 Stockbridge (Wisconsin), poble (village), pertany a la vila de Stockbridge
 Stockbridge (Wisconsin), vila (town)
 Regne Unit: 
 Stockbridge (Bradford), comtat de West Yorkshire
 Stockbridge (Doncaster), comtat de South Yorkshire
 Stockbridge (Hampshire)
 Stockbridge (Edimburg), districte d'Edimburg
 Stockbridge Village, districte de Liverpool